Biguembia är ett släkte av insekter. Biguembia ingår i familjen Archembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Biguembia